EZA steht für:
 Einkaufszentrum für Alle, eine ehemalige Lebensmittelhandelskette der Nanz-Gruppe
 Einzelzollanmeldung, siehe Zollabfertigung
 Einwohner-Zentralamt
 Eisenbahn-Zentralamt – diverse Bedeutungen
 Energieerzeugungsanlage (siehe auch z. B. EZA-Regler für Photovoltaik- und Windkraftanlagen)
 Entwicklungszusammenarbeit
 Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen
 Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
 Eznis Airways (ICAO-Code), mongolische Fluggesellschaft
 EZA Fairer Handel GesmbH, eine österreichische Firma für den Handel mit fairen Produkten

Eza steht für:
 italienischer Name von Èze, französische Gemeinde an der Mittelmeerküste nahe der italienischen Grenze

eza steht für:
 Ezaa (ISO-639-3-Code), eine der igboiden Sprachen

Abkürzung